La palabra The Man (el hombre en inglés) puede hacer referencia a varios artículos:

Cine 
 The Man, película protagonizada por el actor estadounidense Samuel L. Jackson y el actor canadiense Eugene Levy.

Música

Álbumes 
 The Man, álbum del cantante estadounidense Barry White.

Canciones 
  «The Man», canción del cantante británico Ed Sheeran;
  «The Man», canción de la cantante estadounidense Taylor Swift;
 «The Man», una canción de la banda estadounidense The Killers.

Véase también 
 Man
 Men